Abena Osei Asare (née en 1979), femme politique ghanéenne ;
 Charlotte Osei (née en 1969), une juriste et haute fonctionnaire ghanéenne ;
 Cherisse Osei (1986-), une batteuse anglaise ;
 Kwesi Osei-Adjei (né en 1949), un homme politique ghanéenne ;
 Ransford Osei (né en 1990), un footballeur ghanéenne ;
 Samuel Osei Kuffour (né en 1976), un footballeur ghanéenne.

Homonymie de patronyme